O Invernadeiro puede referirse a:

 Parque natural do Invernadeiro, espacio natural protegido del Macizo Central Orensano, situado en el municipio de Villarino de Conso, provincia de Orense.
 O Invernadeiro (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Pradoalbar, concello de Villarino de Conso, provincia de Orense.